Jacques Voyer (1948-2005), médecin et psychiatre canadien, membre de l'Ordre national du Québec
 Jacques Voyer (1800-1843), notaire, officier de milice et juge canadien
 Jacques Voyer (1922-1944), compagnon de la Libération